Nibbler (Mordisquitos en España y Mordelón en Hispanoamérica) es un personaje de la serie animada Futurama. Es un extraterrestre de raza nibloniana procedente del planeta Eternium. Es muy cariñoso y es la mascota de Turanga Leela.

Historia 
Leela lo rescata cuando su planeta Vergon 6 está a punto de estallar. Una de sus mayores características es su infinito apetito y la capacidad de ingerir cosas más grandes que él a una velocidad espeluznante. Todo lo que ingiere se convierte en materia oscura que es utilizado como combustible para naves. Tiene otros cometidos secretos de altísima importancia como embajador de la tierra para los niblonianos y guardián contra los succionadores de cerebros. Posee tres ojos. Puede hablar, como se demuestra en "The Day the Earth Stood Stupid".

En el episodio "The Why Of Fry" se descubre que en el 31 de diciembre de 1999, Nibbler se encargó de empujar a Fry en el tubo criogénico , lo que le trajo un milenio en el futuro para que pudiera estar presente para detener el cerebros flotantes cuando atacaron la Tierra. Él también hizo la llamada de broma para IC Weiner (Isela Creio en Hispanoameica, B.O. Unpringao en España).

Durante los siguientes mil años, Nibbler estaba estacionado en el planeta Vergon 6 de Supreme Fuzzler, que era un antiguo depósito de la materia fecal nibloniano, también conocida como materia oscura . Leela no tenía conocimiento de su verdadera naturaleza.

Cuando el cerebro gigante apareció para atacar la Tierra, Nibbler contribuyó a su derrota, pero tuvo la precaución de borrar la memoria de la tripulación de Planet Express , pero se olvidó de hacer lo mismo después de los acontecimientos en la película Futurama: Bender's Big Score.

Nibbler habló apasionadamente, pero inútilmente, contra el uso del código de tiempo cuando se descubrió que estaba en el trasero de Fry por los estafadores extranjeros nudistas . Al final, aconseja a todos a salir del universo como el mismo universo se divide abierto y la anomalía aparece en el cielo.

Cuando Walt , Larry y Igner se infiltran en Planet Express para encontrar el cristal anti-Backwards , secuestraron a Nibbler y lo encarcelaron con el resto de la población nibloniana en la mía la materia oscura de la mamá. Su encarcelamiento infernal de ser alimentados con pollos a la fuerza y el jugo de pasa de ciruela , y que tiene su excremento aprovechan como combustible se terminó cuando la materia oscura se hizo inservible como combustible, sólo para ser utilizado por el reemplazo brillante del profesor para el combustible nave:poder Mordelon.

Su comida favorita es el jamón.

Apariencia física
Es un bípedo, alrededor de un pie de alto, con pelo negro, los brazos largos, piernas cortas y una cabeza proporcionalmente grande. Tiene dos grandes ojos incrustados en el cráneo y un pequeño tercer ojo en el extremo de un tallo que sobresale de la parte superior de la cabeza y un solo orificio nasal en la nariz. Él tiene grandes colmillos y una sorprendentemente amplia boca, haciéndole capaz de comer cualquier animal independientemente de su tamaño. Se excreta pequeñas pero super-densas pastillas redondas de materia oscura, a pesar de que es lo suficientemente ligero como para los seres humanos para recoger fácilmente. Estos rasgos se supone que son estándar para todos niblonianos.

Puede producir gruñidos y gorjeos agudos, al parecer, en un balbuceo sin sentido. Esto es, de hecho, su lengua materna. Sin embargo, para el beneficio de los no niblonianos a quien desea comunicarse, así como el público vaya a ver, él puede hablar en inglés coherente, que se entrega con una voz profunda, oratoria, acorde con su personalidad y condición de un señor. Por lo general se considera que lleva un pañal y una capa roja que le dio su dueña, Turanga Leela.

Alrededor otras personas y especies
Al adoptarlo solitario, Leela rápidamente, y de forma incorrecta, supuso que Nibbler era un animal indefenso, lindo y tonto con un enorme apetito. Leela reforzó esta opinión vistiéndose Nibbler en el pañal de un bebé y lo adornan con una capa roja.

Como resultado, algunos empleados de Planet Express llovieron Nibbler con atención y afecto, como si fuera un bebé. Esto ocurre tanto a la ira de la búsqueda de atención Bender , quien posteriormente se desprecia Nibbler y busca constantemente maneras de tener lo mató o se pierde. Nibbler vez mordió culo metal brillante de Bender.

Nombre completo 
Su nombre completo es Lord Nibbler (Lord Mordisquitos en España y Lord Mordelón en Hispanoamérica).

Verdadera especie
Más tarde se reveló que Nibbler, y su especie nibloniana, son una antigua raza de seres avanzados que protegen el universo del mal uso de un conjunto de poderes increíbles y misteriosos. Esto incluye la protección de Fry , que tiene un gran destino que debe cumplirse; Nibbler diseñado su suspensión criogénica para que estuviera con vida en el momento adecuado. Aunque esto puede parecer una retcon, la sombra de Nibbler es visible cuando Fry cae de su silla en el primer episodio, y también en otras versiones de la misma escena, como su tercer ojo que empuja fuera de la basura, y tanto él como la sombra de Fry aparecen cuando Fry se cae de la silla en el episodio El Porqué de Fry.

Personajes de Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama